Kieffer kan syfta på

Aldine Silliman Kieffer, amerikansk musikförläggare.
Charles Kieffer, amerikansk roddare.
Eduardo Gudiño Kieffer, argentinsk författare.
Guy-André Kieffer, fransk-kanadensisk journalist.
Jean-Jacques Kieffer, fransk naturalist och entomolog.
Oliver Kieffer, fransk volleybollspelare. 
Philippe Kieffer, fransk sjöofficer.
René Kieffer, fransk-svensk professor i exegetik.
Susan Kieffer, amerikansk geolog och planetolog.